banica (novac), stoti dio kune u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine, također i (hrvatski naziv za) sitni austrijski novčić od 10 krajcara 
 Banica (pritoka Suvaje), pritoka Suvaje
 Banica (župa, Bosna)
 Banica, Grčka, selo u Grčkoj u blizini grada Sera, poznato po pogibiji Goce Delčeva
 banica (jelo), bugarski nacionalni specijalitet